Chaher Zarour, né le 14 mars 1983 à Montreuil-sous-Bois, est un footballeur français d'origine algérienne.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Paris FC
Joueur de l'AS Cannes
Joueur du Dijon FCO
Joueur de l'AC Arles
Joueur du FCM Aubervilliers
Naissance en mars 1983
Naissance à Montreuil (Seine-Saint-Denis)